Den kovalenta radien definieras som halva bindningslängden när två likadana atomer sitter ihop med enkel bindning i en neutral molekyl.

Tabell över kovalenta radier 
Dessa är själv-konsistent beräknade kovalenta radier för bindningar. Summan av två radier ger en bindningslängd, dvs. R(AB)=r(A)+r(B). Samma iterativa, själv-konsistenta metod användes för att anpassa en model för kovalenta radier för tetraedriska system.

Referenser 

Atomfysik